Новомиха́йловское шоссе́ — шоссе в Новомосковском и Троицком административных округах города Москвы. Большая часть шоссе на данный момент не сдана в эксплуатацию, однако уже имеет название.

География 
Шоссе начинается в районе д. Мамыри и идёт на юго-запад до ЦКАД, где заканчивается между деревней Шахово и посёлком Шишкин Лес, пересекая реки Незнайка и Десна.

Происхождение название 
Получило название по деревне Новомихайловское вблизи посёлка Шишкин Лес, недалеко от того места, где заканчивается шоссе.

Транспорт 
На Филатовском шоссе вблизи пересечения с Новомихайловским находится станция метро «Прокшино».

На Новомихайловское шоссе заезжают автобусы:

 313  2-й микрорайон Южного Бутова — Улица Лобановский Лес (через )
 504   — Улица Лобановский Лес (через )
 982   — Посёлок Мосрентген
 c19  ЖК Испанские Кварталы — Сосенское

Улицы Москвы, появившиеся в 2020 году